Rageth ist der Familienname folgender Personen:

 Jürg Rageth (* 1946), Schweizer Archäologe und Historiker 

Siehe auch:
 Rageth Christoffel (1810–1875), Schweizer Pfarrer und Pädagoge
 Ragettli